

Persone 
 Attilio Deffenu – giornalista italiano, esponente del sindacalismo rivoluzionario e dell'autonomismo sardo 
 Luigi Deffenu – docente e politico italiano

Altro 
 Attilio Deffenu –  incrociatore ausiliario della Regia Marina